La Copa de Brasil 1992 fue la cuarta edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales. 

El campeónao del torneo fue el Internacional de la ciudad de Porto Alegre, después de empatar por un marcador global de 2-2 y ganar por la regla del gol visitante al Fluminense. El máximo goleador de la copa de Brasil 1989 fue Gérson da Silva con 9 goles, quien jugaba para el Clube Atlético Mineiro.

En el torneo se jugaron 61 partidos y se marcaron 163 goles.

Equipos clasificados 
Todos los clubes participantes del torneo:

Competición 

 Nota: Todos los partidos disputados.

Campeón 
Internacional1° título

Véase también 

 Copa de Brasil de Fútbol Femenino
 Campeonatos estatales de fútbol de Brasil

Notas y referencias

Bibliografía adicional

Enlaces externos 
 copadobrasil.com Sitio web oficial de la Copa de Brasil.
 ESTADÍSTICAS Ceroacero.es

1992
Fútbol en 1992
Brasil en 1992